Алея Івана Павла ІІ - пішоходна алея у  в парку імені Лазаря Глоби міста Дніпро.

Історія 
17 серпня 2022 року рішенням Дніпровської міської ради пішохідну алею в парку Глоби назвали на честь Івана Павла ІІ. Поряд із парком Глоби знаходиться Костел святого Йосипа. Біля нього становлено статую Івану Павлу ІІ.

Примітки